Ulica Teatralna w Katowicach
 Ulica Teatralna we Wrocławiu

Teatralna